Iermakovka (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia
 Iermakovka (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia